Hübschenberg ist der Name folgender Orte:

 Hübschenberg (Amtzell), Ortsteil von Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hübschenberg (Fronreute), Ortsteil von Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hübschenberg (Grünkraut), Ortsteil von Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hübschenberg (Tettnang), Ortsteil von Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg